ORF, acrònim d'open reading frame, vegeu marc obert de lectura
 ORF, sigla en alemany de la ràdio i televisió pública d'Àustria, vegeu Österreichischer Rundfunk